Стрекозов, Владимир Георгиевич (1940—2017) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Стрекозов, Николай Иванович (род. 1939) — российский учёный в области животноводства, академик Российской академии наук.